Михаил Васильевич Ковалёв (1911—1944) — участник Великой Отечественной войны, командир 183-й танковой бригады (10-й танковый корпус, 40-я армия, Воронежский фронт), подполковник. Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Родился 18 октября 1911 года в станице Старочеркасская Области Войска Донского (ныне Аксайский район Ростовской области) в семье крестьянина. Русский.

Окончил среднюю профтехшколу в Новочеркасске. Работал токарем в Ростове-на-Дону.

В Советской Армии с 1933 года. Окончил Орловское танковое училище в 1937.

Участник национально-революционной войны испанского народа 1936—1939, советско-финской войны 1939—1940. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941. Член ВКП(б) с 1942 года.

Заместитель командира по строевой части майор Ковалёв во главе штурмовой группы из 5 танков и взвода пехоты в сентябре 1943 года преодолел Днепр в районе с. Балыка (ныне с. Балыко-Щучинка Кагарлыкского района Киевской области). В бою за плацдарм, отразив 8 контратак, в течение 3 суток группа удерживала позиции, чем обеспечила форсирование реки подразделениями бригады.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 10 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Погиб в бою за город Валмиера (Латвийская ССР) 25 сентября 1944 года (по неподтверждённым данным — убит «лесными братьями»).

Похоронен в г. Валмиера в братской могиле на площади Героев. Перезахоронен отдельно 24 октября 1984 года (архивные данные латвийского товарищества «Мемориал»).

Память 

 На здании Валмиерского горисполкома находилась мемориальная доска.
 Именем Героя названы одна из улиц и площадь в Валмиере, а также пионерская дружина Валмиерской средней школы.
 Имя Ковалёва носит школа в станице Старочеркасская.
 После войны в Новочеркасске, где в своё время Ковалёв учился в ремесленном училище (позже СПТУ № 54) по адресу ул. Маяковского, дом 67, ему установили памятник. В 2000 году училище было переведено в микрорайон Молодёжный, а памятник хранился на складе училища. В мае 2011 года памятник М. В. Ковалёву был перевезён в Старочеркасск.
 В городе Борисове на аллее славы воинской части установлен бюст Героя.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (10.01.1944).
 Орден Ленина (10.01.1944).
 Орден Красного Знамени.
 Орден Отечественной войны 1 степени.
 а также награждён медалями.

См. также 
 Список Героев Советского Союза Ростовской области.

Источники 
 Татьяна Шевлякова. Пока мы помним о них — они живы. Газета «Пограничник Северо-Востока». 14 мая 2005.

Примечания

Ссылки 
 
 Герои Советского Союза — уроженцы Дона .
 [az-libr.ru/Persons/AE2/c782f2dc/index.shtml Ковалёв Михаил Васильевич].
 Советские танкисты, удостоенные звания Героя Советского Союза в 1930-х 1940-х годах.

Советские военные специалисты в Испании
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Танкисты Великой Отечественной войны
Участники битвы за Днепр
Похороненные в Валмиере
Члены КПСС